El término fon puede referirse a:
el fonio, una unidad de medida logarítmica y adimensional (similar al decibelio) que se usa para indicar la sonoridad con que se percibe un sonido dado;
FON, una iniciativa empresarial con el objetivo de crear una gran comunidad cuyo fin es compartir conexiones a Internet mediante Wi-Fi.
Fon, etnia de Benín.
Idioma fon, lengua gbe hablada en Benín.